Makhambet kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Makhambet Aūdany, distrikt, Atyraw, 
 Machambet, ort, Atyraw, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar